Francesco Saverio Azzariti (1870-1941) – politico italiano
 Gaetano Azzariti (1881-1961) – giurista e politico italiano
 Livia Azzariti (1954) – conduttrice televisiva e medico italiana